Нефёдов, Иван:
 Нефёдов, Иван Андреевич (1898—1937) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, 1-й секретарь Ярославского городского комитета ВКП(б).
 Нефёдов, Иван Васильевич (1883—1974) — советский партийный деятель.